Sèr (Sark, Sercq, Sèr), otok u sastavu Guernseyja,
 Ser, grad u Egejskoj Makedoniji, Helenskoj Republici,
 ser (titula), titula u Ujedinjenomu Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.